Иван Васильевич Бельцов (1897—1953) — советский  военачальник, генерал-майор артиллерии  (07.06.1943).

Биография 

Родился в 1897 году  в городе Санкт-Петербург. Русский.

Участник штурма Зимнего дворца в октябре 1917 года в Петрограде.

В ряды Красной Армии вступил в феврале 1918 года, красноармеец, помощник командира взвода, командир взвода.  Участник  Гражданской войны. С 1 сентября 1922 года - курсант Киевской объединенной школы командиров РККА. С января 1924 года после окончания школы, помощник командира батареи. С августа 1924 года - командир батареи С августа 1925 года - помощник командира дивизиона. Член ВКП(б) с 1926 года. С марта 1927 года - исполняющий должность помощника командира полка тяжелой артиллерии. С февраля 1929 года - помощник командира 114-го артиллерийского полка Приволжского ВО. В 1930 году окончил АКУКС. С февраля 1931 года - командир 110-го артиллерийского полка Ленинградского ВО затем Приволжского ВО. В августе 1936 года за успехи в боевой и политической подготовке был награждён орденом Красной звезды. В 1939 году принимает участие в Советско-финской войне, за боевые отличия в которой награждён орденм Красного Знамени.

В период Великой отечественной войны занимал должности:  начальник артиллерии 34-го стрелкового корпуса 19-й армии. С 9 декабря 1942 года - заместитель командующего и начальник артиллерии 5-й Ударной Армии. С 1943 года - заместитель командующего по артиллерии и начальник артиллерии 10-й гвардейской армии.  7 июля 1943 года Бельцову было присвоено воинское звание генерал-майор артиллерии. С 1944 года - заместитель по строевой части командующего артиллерией 3-го Украинского фронта.

После окончания войны, по состоянию здоровья вышел в отставку, работал директором технического училища в г. Киев.

Скончался в 1953 году, похоронен на Лукьяновском военном кладбище в Киеве.

Награды 
  орден Ленина (21.02.1945)
 два  ордена Красного Знамени (??.03.1940, 03.11.1944)
 орден Кутузова I степени (17.09.1943)
 орден Суворова II степени (28.04.1945)
 орден Богдана Хмельницкого II степени (19.03.1944)
 орден Отечественной войны I степени (01.04.1943)
 орден Красной звезды (??.08.1936)
 Медали СССР в.т.ч.:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За взятие Будапешта»
 «За взятие Вены»
 «За освобождение Белграда»

Примечания

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Сайт КВОКДКУ им. М.В. Фрунзе

Участники Штурма Зимнего дворца
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Военачальники Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр
Выпускники Киевского высшего общевойскового командного училища
Члены КПСС
Похороненные на Лукьяновском военном кладбище